«Крепость» () — австралийско-американский кинофильм, вышедший в 1992 году. Фантастический боевик, снятый в жанре антиутопии, с Кристофером Ламбертом в главной роли. В российском прокате шёл под названием «Последний отсчёт».

Фильм имел кассовый успех, но получил смешанную критику.

Сюжет 
2017 год. Жизнь в США тяжела и жестока. Природные ресурсы на исходе, а население чудовищно увеличилось. Результат всего этого — строгий режим и новый закон о том, что женщина может родить только одного ребёнка один раз. После смерти своего первенца армейский офицер Джон Бренник и его жена Карен ждут второго ребёнка и, тем самым, нарушают закон. Они собираются эмигрировать в Мексику, но на последнем кордоне таможенник замечает выбившийся из-под воротника Карен край экранирующего жилета. Супругов заключают в принадлежащую корпорации Men-Tel «Крепость» — самую изощрённую частную тюрьму с максимальной степенью защиты, из которой ещё никому не удавалось сбежать. Крепость целиком построена под землёй и управляется компьютерным интеллектом «Зет-10». В организм каждого заключённого при поступлении внедряется имплантат, по команде компьютера вызывающий сильную боль или взрывающийся, убивая при этом носителя. Бренник вступает в конфликт с местным авторитетом Мэддоксом, пытавшимся изнасиловать его сокамерника Гомеса. Компьютер убивает Мэддокса, а Бренник находит имплантат, выпавший из его развороченных внутренностей. Бреннику стирают разум, после чего он полностью теряет адекватность.

Директор тюрьмы По забирает Карен к себе в служанки. Она с ужасом узнаёт, что её нерождённый ребёнок теперь является собственностью корпорации, и его ждет превращение в такого же киборга, как По и охранники тюрьмы. Карен удаётся использовать «Зет-10», чтобы восстановить сознание мужа. У Бренника созревает план побега, и к нему неожиданно присоединяются все сокамерники. Заключённый Ди-Дэй делает из имплантата магнит и вытаскивает с его помощью имплантаты из тел сокамерников. Во время работ группа Бренника имитирует драку и попытку побега, перед этим приклеив имплантаты к трубе. Компьютер взрывает имплантаты, прорубая в трубе дыру. Группа проникает в кабинет директора и захватывает его в заложники, но машина разносит По случайным выстрелом. Ди-Дэй вводит в машину вирус. Гомес, Бренник и Карен угоняют грузовик и уезжают в Мексику, однако «Зет-10» удаленно перехватывает управление. Гомес гибнет под колёсами, но Бреннику удаётся взорвать грузовик. У Карен рождается мальчик.

В ролях 
 Кристофер Ламберт — Джон Генри Бренник
 Кертвуд Смит — директор тюрьмы По
 Лорен Локлин — Карен Бренник
 Линкольн Килпэтрик — Абрахам
 Джеффри Комбс — Ди-Дей
 Клифтон Гонсалес-младший — Нино Гомес
 Том Тауэлс — Стиггс
 Вернон Уэллс — Мэддокс
 Каролин Пердью-Гордон — голос «Зед-10»

Саундтрек 
 Prelude And Pursuit, 06:20
 Descent To Fortress, 04:53
 Forbidden Dream, 04:50
 Kick Fight, 05:55
 Mind Wipe, 04:46
 Karen, 03:39
 Remembering The Platoon, 00:54
 Freedom, 04:14

См. также 
 «Крепость 2: Возвращение»

Примечания

Литература

Ссылки 
  
  

 
 
 
 

Постапокалиптические фильмы
Научно-фантастические фильмы США
Фантастические фильмы Австралии
Фильмы о заключённых
Фильмы о катакомбах
Побег из тюрьмы в искусстве
Фильмы Village Roadshow Pictures
Фильмы на английском языке
Независимые фильмы США
Независимые фильмы Австралии
Фильмы Австралии 1992 года
Перенаселение в фантастике